bzj – codice ISO 639-3 della lingua belize kriol eglish